Коппола () — прізвище італійського походження.

Відомі носії:

 Імані Коппола (;  1978) — американська співачка і скрипачка.
 Карміне Коппола (, 1979) — італійський футболіст, півзахисник.
 Марк Коппола (;  1958) — американський актор та ді-джей.
 Нікола Коппола (, 1962) — італійський футболіст, нападник.
 Ніколас Кім Коппола (;  1964) — американський актор, відомий як Ніколас Кейдж.
 П'єро Коппола (; 1888—1971) — італійський диригент, композитор, піаніст.
 Роман Коппола (;  1965) — американський режисер, сценарист і кінопродюсер, автор відеокліпів, актор.
 Софія Коппола (;  1971) — американська сценаристка, режисерка, акторка.
 Стівен Коппола (;  1984) — американський веслувальник, олімпійський медаліст (2008).
 Фердініндо Коппола (;  1978) — італійський футболіст, воротар.
 Френсіс Форд Коппола (;  1939) — американський кінорежисер, продюсер, сценарист.

Посилання 

 «Коппола: як кепка таксиста перетворилася на корону імператора»

Копполи